An Introduction to Ellie Goulding ― дебютный мини-альбом британской певицы Элли Голдинг, выпущенный 20 декабря 2009 года лейблом Polydor Records.

Трек-лист

Примечания

Дебютные мини-альбомы 2009 года
Альбомы Cherrytree Records
Альбомы Элли Голдинг
Мини-альбомы инди-попа
Мини-альбомы Interscope Records